De DFB-Pokal 1974/75 was de 31e editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het toernooi begon op 7 september 1974 en de finale werd gespeeld op 21 juni 1975. Er deden voor de eerste keer 128 teams mee aan de voetbalbeker. In totaal werden er 138 wedstrijden gespeeld. Eintracht Frankfurt won de finale tegen MSV Duisburg met 1-0. In de finale waren 43.000 toeschouwers en de wedstrijd werd gefloten door Walter Horstmann. De wedstrijd werd gespeeld in het Niedersachsenstadion bij Hannover.

Eerste ronde

Terugwedstrijden

Tweede ronde

Terugwedstrijden

Derde ronde

Terugwedstrijd

8ste finale

Terugwedstrijden

Kwart finale

Halve finale

Finale 

DFB-Pokal naar seizoen
Duits competitievoetbal 1971/72